Рихеза, в польской традиции также Рыкса (Richensa, Richeza, Richiza, Rycheza, Rixa, Rikissa) — женское имя.

Это имя носили несколько королев и принцесс Польши, Дании и Швеции:

 Рыкса Лотарингская (995/996 — 1063) — королева Польши, жена Мешко II.
 Рихенза Нортхаймская (1087—1141) —- императрица Священной Римской империи (1133—1137), дочь графа Генриха фон Нордхейма и Гертруды Брауншвейгской.
 Рихеза Польская (1106 или 1116? — после 1155) — дочь Болеслава III, жена Магнуса Сильного, затем Володаря Глебовича, затем короля Швеции Сверкера I.
 Рыкса Силезская (1130/1140 — 1185) — дочь князя-принцепса Польши Владислава II Изгнанника и Агнессы фон Бабенберг, дочери маркграфа Австрийского Леопольда III, жена короля Кастилии и Леона Альфонсо VII, затем жена графа Прованса Раймунда Беренгера II.
 Рихеза Датская (? — 1220) — дочь короля Дании Вальдемара I Великого, жена короля Швеция Эрика X.
 Рихеза Биргерсдоттир (1238—1288) — дочь ярла Биргера, жена Хокона Хоконссона, сына и соправителя короля Норвегии Хокона IV Хоконссона.
 Рихеза (? — 1285/1293) — дочь короля Швеции Вальдемара I, вторая жена короля Польши Пржемысла II.
 Эльжбета Рыкса (1288—1335) — единственная дочь короля Польши Пржемысла II и Рихезы Шведской, последняя представительница великопольской ветви династии Пястов.
 Рихеза (? — 1347/48) — дочь короля Швеции Магнуса I Ладулоса, аббатиса монастыря Св. Клары в Стокгольме.